ABB steht für:
 ABB (Unternehmen), schwedisch-schweizerischer Konzern der Energie- und Automatisierungstechnik
 ABB Stotz-Kontakt, deutsches Elektrotechnikunternehmen, Gesellschaft von ABB
 ABB Records, US-amerikanisches Hip-Hop-Label
 ABB-Senf, Senfspezialität aus Düsseldorf
 Acher- und Bühler Bote, Lokalausgabe der Badischen Neuesten Nachrichten, siehe Badische Neueste Nachrichten #Ausgaben
 Alex Boncayao-Brigade, philippinische Terrorgruppe
 The Allman Brothers Band, US-amerikanische Rockband
 Altstätten-Berneck-Bahn, ehemalige Überlandstraßenbahn in der Schweiz
 Ape, Beck & Brinkmann, deutsche Folk-Rock-Gruppe
 Arbeitsbeschreibungsbogen, Mittel zur Messung der Arbeitszufriedenheit, siehe Anforderungsermittlung #Arbeitsbeschreibungsbogen (ABB)
 Arbeitskreis Bertolt Brecht, literarische Gruppe
 Archives of Biochemistry and Biophysics, wissenschaftliche Fachzeitschrift
 Asaba International Airport (IATA-Code), Flughafen von Asaba (Nigeria), Bundesstaat Delta, Nigeria
 Air Belgium (2016) (ICAO-Code), belgische Fluggesellschaft

Abb steht für:
 Abb Creek
 Abb Run, Fluss im US-Bundesstaat West Virginia
 , die Menge aller Abbildungen von  nach 

Abb. steht für:
 Abbildung

Abb ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz Abb (1930–2005), deutscher Volkswirt und Hochschullehrer
 Gustav Abb (1886–1945), deutscher Bibliothekar
 Wilhelm Abb (1915–2010), deutscher Geodät

abb steht für:
 Bankon (ISO-639-3-Code), Bantusprache in der Region Littoral, Kamerun

Abkürzung